Производители автобусов — автомобильные заводы, специализирующиеся на выпуске автобусов.

Из истории 
Первый в мире автобус с двигателем внутреннего сгорания, работающем на бензине, был построен в Германии в 1894—1895 годах заводом «Бенц».

Производители автобусов России и СНГ

Зарубежные производители автобусов

Австралия 
Bustech, Volgren

Австрия 
Kutsenits, OAF, Steyr Bus, Pucher

Аргентина 
Jose Troyano, Metalsur, Metalpar, Saldivia, Sudamericanas

Бельгия 
Jonckheere, Van Hool

Болгария 
Чавдар

Бразилия 
Agrale, Busscar, Comil, Marcopolo, Induscar / Caio, Neobus, Ciferal, Maxibus, Fabusforma, Engerauto

Великобритания 
Albion Motors, Dennis Specialist Vehicles, BMMO, Bedford Vehicles, Guy Motors, Optare, Overland-Ford, Park Royal Vehicles, Plaxton, Alexander Dennis

Венгрия 
Ikarus, Kravtex KFT, NABI, Rába, Csepel, Puli, Mavaut, Mavag

Венесуэла 
FANABUS

Германия 
Klassen-Automobile, Drögmöller, EA KFB,
Ernst Auwärter, Kowex, MAN, Mercedes, Neoplan, Setra

Нидерланды 
APTS (Phileas), Bova, Berkhof, DAF, Den Oudsten, Kusters,
Omnibus Trading

Гонконг 
Alfredo Caetano, Boulevard

Греция 
Biamax, ELBO, Saracakis, Sfakianakis

Израиль 
Merkavim

Индия 
Ashok Leyland, Force Motors, Tata Motors, Sutlej Motors, Eicher Goodearth

Иран 
Iran Khodro Industrial

Ирландия 
Wrightbus

Испания 
Carrocerías Ayats, Beulas, Carrocera Castrosua, Tata Hispano, Irizar, Noge, Pegaso, Sunsundegui, UNVI, Indcar

Италия 
Autodromo, Carrozzeria Barbi, BredaMenarinibus, Cacciamali, De Simon, Fiat, Iveco, Orlandi, Tomassini, Dalla
Via Autobus

Канада 
Canadian Car and Foundry, Girardin Minibus, New Flyer Industries, Nova Bus, Prevost Car, Orion Bus Industries

Казахстан 
Автобусы Daewoo ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» г. Семей

Китай 
Foton AUV, ANDA Bus, Ankai, Ltd, ANKAI Vehicle Bus, Beijing General Coach, First Automotive Works, FEIDIE AUTOMOBILE, Golden DRAGON Bus, HENGSHAN Auto, Higer Bus Company Limited, Jinhua Neoplan Bus Company, JINGTONG Bus, Jiangsu Mudan, King Long, NORTH Bus, Henan Shaolin Auto, Shanghai Shenlong Bus Corp., Shenyang Feilong, SHUCHI Bus, SUNWIN Bus (Volvo) JS Co., Ltd, XINXIN Holding, YAXING-Benz[автобусы yaxing] ZHONGTONG Bus, ZONDA Bus, SHAAXI, FAF, Zhengzhou Yutong Bus

Корея 
Daewoo Bus, Hyundai, Kia, Ssang Yong

Монголия 
Цахилгаан Тээвэр — Государственная акционерная компания

Малайзия 
Jit Luen, MTrans

Мексика 
DINA S.A.

Новая Зеландия 
Designline

Норвегия 
Arna

Польша 
Autosan, AMZ Kutno,
Jelcz, Solaris Bus & Coach, EvoBus Poland, Polskie Autobusy, FA Solbus, Kapena S. A., Man Bus Poland, Scania Poland, Solbus, Volvo Poland Buses

Португалия 
Salvador Caetano, Camo, Thrighn, Irmaos Mota & Ca. Lda, Marcopolo Industria de
Carocarrias S. A. (филиал бразильского Marcopolo)

Сербия 
Икарбус

Словения 
Tovarna vozil Maribor

США 
ABC Companies, Aerocoach, AEC (Associated Equipment Company), AM General, Bering Truck, Motor Coach Industries, Blue Bird Corp., Thomas Built Buses, Fifth Avenue Bus Company, Ford Motor Company, Freightliner, GMC (General Motors), General Motors Diesel Division Buses, Gillig, Goshen Coaches, International, NABI, Orion Bus Industries,
Navistar

Тайвань 
Zuyih

Турция 
BMC, Temsa, Mercedes-Benz Türk, Anadolu Isuzu, Otokar, Otoyol, MANAS (MAN A. S.)

Украина 
ЗАО «Львовский автобусный завод» (ЛАЗ), Корпорация «Богдан», автомобильный завод «Анторус», Корпорация «Транспортный Союз Донбасса» «ТСД», Корпорация «Эталон», ОАО «Черкасский автобус»

Финляндия 
Ajokki, Delta, Kabus, Kiitokori, Lahden Autokori, Wiima, Lahti, Sisu, Kabus.

Франция 
ACMAT, Fast Concept Car, Heuliez Bus, Renault Bus, Peugeot

Чехия 
Karosa, SOR Libchavy, Skoda, Ross, Tedom

Швейцария 
Carrosserie Hess

Швеция 
Carrus, Scania, Saffle, Volvo Bussar

Южно-Африканская республика 
MAN Bus & Coach South Africa (филиал MAN)

Япония 
Fuji Heavy Industries, Hino Motors, UD Trucks, Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corp, Isuzu

Списки:Автобусы
Списки компаний